Micachu (nombre artístico de Mica Levi; Surrey, Inglaterra; febrero de 1987) es una cantautora británica conocida por tocar la guitarra preparada.

Historia 
En 2008 colaboró con London Philharmonic Orchestra. 

El disco debut fue producido por Matthew Herbert. Su segundo álbum ha sido publicado en  2012.

Micachu and the Shapes 
 Micachu - guitarra, guitarra preparada
 Marc Pell - batterie
 Raisa Khan - keyboard

Discografía

Álbumes 
 Good Sad Happy Album, 2015, Rough Trade Records (como Micachu & the Shapes).
 Never, 2012, Rough Trade Records.
 Jewellery, 2009, Rough Trade Records.

Singles 
 "Lone Ranger" (2008)
 "Golden Phone" (2008)
 "Lips" (2009)

Mixtapes 
 Filthy Friends (27 de febrero de 2008)
 Kwesachu. with Kwes. (5 de junio de 2009)

Referencias 
 bio Allmusic

Enlaces externos 
 Accidental Records profile

Cantantes del Reino Unido
Guitarristas del Reino Unido
Músicos de rock de Inglaterra
Músicos de rock alternativo
Nacidos en Londres